Vakilov () est un nom de famille d'origine azerbaïdjanaise qui a été porté par : 

 Leyla Vekilova (1927-1999) : danseuse et professeure de ballet azérie. 
Javanshir Vakilov (1951–2013) : diplomate azerbaïdjanais, candidat à la science historique depuis 1988, personnalité publique et politique, écrivain et pédagogue. 
 Samad Vurgun (né Samad Vakilov, 1906-1956) : poète azerbaïdjanais et soviétique, dramaturge, personnage public, premier artiste du peuple de la RSS d'Azerbaïdjan (1943), académicien de l'Académie nationale des sciences d'Azerbaïdjan (1945), lauréat de deux Prix de l'État d'URSS de second degré (1941, 1942), et membre du Parti communiste de l'Union soviétique depuis 1940. 
 Vagif Samadoghlu (né Vaqif Səməd oğlu Vəkilov, 1939-2015) : poète, dramaturge, publiciste, poète populaire de la République d'Azerbaïdjan et député de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan. 
 Mustafa Vakilov (1886–1965) : personnalité publique azerbaïdjanaise, homme politique et diplomate. Il a été ministre de l'Intérieur (le plus jeune ministre azerbaïdjanais). 

Patronyme azéri